Isabella van Beieren kan verwijzen naar:

Isabella van Beieren (1361-1382)
Isabella van Beieren (1371-1435)